Saligny ist der Name mehrerer 

Personen:
 Alfons Oscar Saligny (1853–1903), rumänischer Chemiker
 Anghel Saligny (1854–1925), rumänischer Ingenieur
 Charles Saligny, duc de San-Germano (1772–1809) französischer General

Gemeinden in Frankreich:
Saligny (Vendée), ehemalige Gemeinde im Département Vendée
Saligny (Yonne), Gemeinde im Département Yonne

mit Namenszusatz:
Saligny-le-Vif, Gemeinde im Département Cher
Saligny-sur-Roudon, Gemeinde im Département Allier

Orte in Rumänien:
Saligny (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța